Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Geneva Open 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl brazilský tenista Thomaz Bellucci, který skončil ve 2. kole na raketě Argentince Federica Delbonise.
 
Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený domácí hráč Stan Wawrinka, jenž ve finále zdolal chorvatskou turnajovou trojku Marina Čiliće ve dvou setech 6–4 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Geneva Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2016
ATP World Tour 2016